Европско првенство у кошарци за жене 2011. је 33. по реду европско кошаркашко првенство за жене. Такмичење ће бити одржано од 18. јуна до 3. јула 2011. године у три Пољска града. Ово је четврти пут да се у Пољској одржава Европско првенство у кошарци за жене.

Квалификације

Градови домаћини

Жреб

Први круг 
 По три најбоље пласиране екипе из сваке групе ће се пласирати у други круг.

Група А - Бидгошч 

ИГ - одиграних утакмица, Д - добијених утакмица, И - изгубљених утакмица, ДК - датих кошева, ПК - примљених кошева, Разл. - кош разлика

Група Б - Бидгошч

Група Ц - Катовице

Група Д - Катовице

Други круг

Група Е - Бидгошч

Група Ф - Катовице

Завршница

Утакмице за медаље

Утакмице од 5. до 8. места

Четвртфинале

Полуфинале од 5. до 8. места

Полуфинале

Утакмица за 7. место

Утакмица за 5. место

Утакмица за 3. место

Финале

Статистички лидери 

Кошеви

Скокови

Асистенције

Блокаде

Украдене лопте

Петорка првенства 
 Марија Срепанова ()
 Неврије Јилмаз ()
 Ева Витечкова ()
 Сандра Мандир ()
 Елена Данилочкина ()

 Најкориснија играчица (МВП): Елена Данилочкина ()

Коначан пласман

Састави победничких екипа

Види још 
 Европско првенство у кошарци за жене
 Европско првенство у кошарци 2011.

Спољашње везе 
 Званични сајт

Европско првенство у кошарци за жене
Сезона 2010/11. у европској кошарци
Кошарка у Пољској